Клаусс () — латышская фамилия. Известные носители:
 Клаусс, Наташа (род. 1975) — колумбийская актриса литовского происхождения.
 Клаусс, Улдис Мартиньш (1929—2012) — латвийский политик и менеджер.

См. также 
 Клаус